neb – codice ISO 639-3 della lingua toura (côte d'ivoire)